Лас Тручитас има више значења:

 Лас Тручитас (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Тручитас (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику